Leptoperidia és un gènere de fongs de la família Diatrypaceae de l'ordre de les xilarials.

Va ser descrit per Rappaz a Mycologia helvetica 2(547): 544 (1987). L'espècie tipus és Leptoperidia macropunctata (Rehm) Rappaz, Mycol. helv. 2(3): 545 (1987)

Taxonomia

Referències 

Xilarials